Schüttler ist:
 Teil der Dreschmaschine und des Mähdreschers, siehe Querschüttler
 ein Laborgerät, siehe Schüttelmaschine (Labor)

Schüttler ist der Familienname folgender Personen:
 Hanfried Schüttler (* 1953), deutscher Schauspieler und Coach
 Heinrich Schüttler (1855–1942), deutscher Landwirt und Politiker (Waldeckischer Landeswahlverband, Landbund)
 Josef Schüttler (1902–1972), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen Schüttler (Leichtathlet) (* 1940), deutscher Leichtathlet
 Jürgen Schüttler (* 1953), deutscher Arzt, Anästhesist und Hochschullehrer
 Katharina Schüttler (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Klaus Schüttler-Janikulla (1927–2009), deutscher Schulpsychologe
 Martin Schüttler (* 1974), deutscher Komponist
 Peter Schüttler (1841–1906), US-amerikanischer Unternehmer
 Rainer Schüttler (* 1976), deutscher Tennisspieler